Борщівський — білоруське прізвище.

Відомі носії 

 Олександр Борщівський — білоруський і польський поет.
 Левон Борщівський — білоруський філолог і політик.
 Ян Борщівський — білоруський і польський письменник.

Білоруські прізвища